René Bianco (baryton) (1908-2008), chanteur français d'opéra
 René Bianco (libertaire) (1941-2005), historien et libertaire français